Phobos kan syfta på:

 Phobos (måne) – en måne till planeten Mars
 Phobos (mytologi) – en mytologisk gestalt
 Fobosprogrammet – ett rymdprogram